Куфферат — фамилия. Известные носители:
 Куфферат, Морис
 Куфферат, Хуберт Фердинанд